Одиночные соревнования по теннису на XVII летних Азиатских играх прошли с 24 по 30 сентября в Yeorumul Tennis Courts.

Общая информация 
Китайский женский теннис продолжил доминировать в этом виде программы турнира, выиграв третью золотую медаль подряд. В этот раз сильнейшей стала Ван Цяy, посеянная при формировании сетки под вторым номером. На пути к титулу уроженка Тяньцзиня проиграла лишь один сет, а в финале справилась с лидером посева: Луксикой Кумкхум из Таиланда. Для представительниц этого государства участие в титульном матче стало третьим в истории (и третьим поражением), но первым с 2002 года. Бронзовые медали впервые с 1998 года поделили представительницы одной страны: тогда это результата добились китаянки, а в этот раз в полуфиналах синхронно уступили представительницы Японии.

Из четырёх призёров соревнования-2010 в турнире этого года была задействована лишь Акгуль Аманмурадова, в этот раз добравшаяся лишь до четвертьфинала.

Призёры

Посев 
Все участницы посева начинают турнир со второго раунда.

  Луксика Кумкхум (Финал, Серебряная медаль)
  Ван Цян (Титул, Золотая медаль)
  Миса Эгути (Полуфинал, Бронзовая медаль)
  Дуань Инъин (Четвертьфинал)
  Нигина Абдураимова (Третий раунд)
  Эри Ходзуми (Полуфинал, Бронзовая медаль)
  Чан Су Джон (Третий раунд)
  Чжан Лин ''(Четвертьфинал)

<li>  Ноппаван Летчивакан (Третий раунд)
<li>  Сюй Цзеюй (Третий раунд)
<li>  Акгуль Аманмурадова (Четвертьфинал)
<li>  Анкита Райна (Третий раунд)
<li>  Камила Керимбаева (Третий раунд)
<li>  Ли Йе Ра (Третий раунд)
<li>  Ли Бэйцзи (Третий раунд)
<li>  Фатма Аль-Набхани (Третий раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Результаты турнира